

Кизилсу — річка, ліва притока Іртиша
 Кизилсу — село, Каракіянський район, Мангістауська область
 Кизилсу — село, Хромтауський район, Актюбинська область

Кизилсу — річка у Хатлонській області та по кордону із Афганістаном, права притока П'янджу
 Кизилсу — назва річки Кашгар у верхній течії
  - гірська річка в Киргизії й Таджикистані